Елафос () може да се отнася за:

 Елафос (старо име Каливия), село в дем Катерини, Гърция;
 Елафос (старо име Вулгарини), село в дем Агия, Гърция;
 Елафос (старо име Драговеци), село в дем Додони, Гърция.